W niektórych językach odpowiednik imienia Koryna
 Miejscowości w USA:
 Corinna – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot

 Gminy w USA:
 Corinna (ang. Corinna Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Corinna (ang. Corinna Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright